Красная Сопка — название населённых пунктов в России:

 Красная Сопка — село в Назаровском районе Красноярского края.
 Красная Сопка — деревня в Бежаницком районе Псковской области.